Prva liga betyder första ligan på slovenska, serbokroatiska och makedonska. Det kan avse:
Prva liga (damvolleyboll, Montenegro) – högsta serien i volleyboll för damer i Montenegro
Prva A Liga – högsta serien i basket för herrar i Montenegro
Prva crnogorska fudbalska liga – högsta serien i fotboll för herrar i Montenegro
Prva hrvatska nogometna liga – högsta serien i fotboll för herrar i Kroatien
Prva Liga Federacija Bosne i Hercegovine– högsta serien i fotboll för herrar i federationen Bosnien och Hercegovina (näst högsta i landet Bosnien och Hercegovina)
Prva liga Republike Srpske – högsta serien i fotboll för herrar i Republika Srpskas (näst högsta i landet Bosnien och Hercegovina)
Prva Мakedonska Fudbalska Liga – högsta serien i fotboll för herrar i Makedonien 
Prva slovenska nogometna liga – högsta serien i fotboll för herrar i Slovenien 
Prva Liga Srbija – näst högsta serien i fotboll för herrar i Serbien
Prva zenska liga – högsta serien i fotboll för damer i Serbien
Prva Liga – tidigare högsta serien i fotboll för herrar i Jugoslavien